Енграмма (Інграмма) :. 

Енграма — термін в теорії мнемізму
Інграмма (Дианетика) — поняття з діанетики та саєнтології